Il singolare del Tokyo Indoor 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1993.

Ivan Lendl era il detentore del titolo e ha battuto in finale Todd Martin 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Stefan Edberg (quarti di finale)
  Boris Becker (quarti di finale)
  Michael Chang (quarti di finale)
  Andrij Medvedjev (quarti di finale)
  Goran Ivanišević (terzo turno)
  Richard Krajicek (terzo turno)
  Petr Korda (terzo turno)
  Aleksandr Volkov (terzo turno)

 Ivan Lendl (Campione)
 Todd Martin (finale)
 Wayne Ferreira (secondo turno)
 Henrik Holm (secondo turno)
 Mark Woodforde (terzo turno)
 Richey Reneberg (secondo turno)
 Jonas Svensson (terzo turno)
 Mikael Pernfors (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Tokyo Indoor 1993